Viana kan syfta på följande platser:

Angola 

 Viana kommun, Angola, Luanda,

Brasilien 

 Viana, Maranhão, 
 Viana, Espírito Santo, 
 Viana kommun, Maranhão, 
 Viana kommun, Espírito Santo,

Spanien 

 Viana kommun, Spanien, Navarra, 

Robotskapade Angolaförgreningar
Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar